Sezóna 2005/06 byla 48. sezónou Poháru UEFA. Vítězem se stal španělský fotbalový klub Sevilla FC. Finále se odehrálo 10. května 2006 na Philips Stadionu v nizozemském Eindhovenu.

Předkola

První předkolo 

|}

Druhé předkolo 

|}

1. kolo 

|}

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

3. kolo (32 týmů) 
Tři nejlepší týmy z každé skupiny Poháru UEFA a osm týmu ze třetích míst Ligy mistrů postoupily do třetího (vyřazovacího) kola Poháru UEFA, pro které byly dvojice slosovány dle následujícího klíče:
první proti třetímu z tabulky skupiny Poháru UEFA, a druhý z tabulky skupiny Poháru UEFA proti třetímu z tabulky skupiny Ligy mistrů.

Třetí kolo poháru UEFA se hrálo na dva zápasy – vždy jeden domácí a jeden venku.
První zápasy se hrály 15. února, kromě 3 v tabulce posledních, které se hrály o den později.
Odvety se pak hrály 23. února.

|}

Osmifinále 
Osmifinálová utkání se hrála 9. března a 15. a 16. března.

|}

Čtvrtfinále 
První čtvrtfinálová utkání se hrála 30. března a odvety 6. dubna.

|}

Semifinále 
První semifinálová utkání se hrála 20. dubna a odvety se hrály 27. dubna.

|}

Finále 
Finálové utkání proběhlo 10. května v nizozemském Eindhovenu.

Vítěz

Externí odkazy 
 

Pohár UEFA
Fotbal v roce 2005
Fotbal v roce 2006
Fotbal v Evropě v roce 2006